Turgon (Charente) – miejscowość we Francji
 Turgon – elf ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, Calaquendë
 Turgon – człowiek ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, namiestnik Gondoru